Ветцикон:

 Ветцикон — коммуна в Швейцарии, в кантоне Цюрих.
 Ветцикон — деревня в Швейцарии, в кантоне Тургау.